Сан Висенте де Агире има више значења:

 Сан Висенте де Агире (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Висенте де Агире, Симеон Агире (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику